El municipio de Black River (en inglés: Black River Township) es un municipio ubicado en el condado de Butler en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 1665 habitantes y una densidad poblacional de 12,52 personas por km².

Geografía 
El municipio de Black River se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 132.99 km², de la cual 132,01 km² corresponden a tierra firme y (0,74 %) 0,98 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1665 personas residiendo en el municipio de Black River. La densidad de población era de 12,52 hab./km². De los 1665 habitantes, el municipio de Black River estaba compuesto por el 97,18 % blancos, el 1,44 % eran afroamericanos, el 0,06 % eran amerindios, el 0,3 % eran asiáticos, el 0,12 % eran de otras razas y el 0,9 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,14 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Butler (Misuri)